Lacoma (metrostation), metrostation in Madrid
Lacoma (West Virginia), plaats in Wyoming County
Lacoma Creek, watergang in Canada
Lacoma (film), film van Christopher Roth uit 2009